Um satélite de corpo menor é um objeto astronômico que orbita um corpo menor do Sistema Solar (um asteroide ou um objeto transnetuniano) como seu satélite natural. Pensa-se que muitos asteroides e objetos do cinturão de Kuiper podem possuir satélites, em alguns casos, bastante consideráveis em tamanho.

Descobertas de satélites de corpos menores (e objetos binários em geral), são importantes, pois a determinação das suas órbitas permitem estimar a massa e a densidade do primário, permitindo deduções a respeito das suas propriedade físicas, o que de outra forma não seria possível. Conhece-se atualmente mais de 300 corpos menores que possuem satélites naturais.

Lista de corpos menores com satélite

Objetos perto da Terra

Asteroide cruzador de Marte

Asteroides do cinturão principal

Asteroides troianos de Júpiter

Objetos transnetunianos

Ver também 
 Asteroide
 Planeta duplo
 Cinturão de asteroides
 Asteroide cruzador de Marte
 Asteroides troianos de Júpiter
 Lista de asteroides notáveis
 Objeto transnetuniano

Ligações externas 
 Orbits of Binary Asteroids with Adaptive Optics (Franck Marchis)
 Satellites and Companions of Minor Planets (CBAT)
 Asteroids with Satellites (Robert Johnston)

 
 
Listas de corpos menores
Satélites naturais